Duduksampeyan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Duduksampeyan, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Duduksampeyan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar